Улица Барыкина — улица в юго-западной части Гомеля в Советском районе), наибольшая по протяжённости улица города (около 7800 м). Начинается от Украинской улицы, пересекает улицы Богдана Хмельницкого, Речицкий проспект, Гомельскую, Сосновую и другие, заканчивается у Объездной дороги. Как улица начала формироваться до 1880 года. Названа в 1957 году в честь Е. И. Барыкина. На улице расположены отделение почты, кинотеатр «Октябрь», автобусный парк № 1, кафе «Ежа», бюст Т. Шевченко, средняя школа № 3, завод Центролит, троллейбусное депо № 2, Гомельские электросети.

Литература 
 Гомель. Энциклопедический справочник. — : БелСЭ, 1991. — С. 90—91. — 527 с.

Барыкина